O Grupo Mundial é o principal nível da Copa Davis.

Jogos

Campeão 

Copa Davis de 2006